Сливице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тухольский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 5421 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Цекцын
 Гмина Черск
 Гмина Осе
 Гмина Осечна
 Гмина Осек
 Гмина Тухоля

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Куявско-Поморского воеводства